Włodzimierz Zagórski (1882–1927) – polski generał
 Włodzimierz Zagórski (1834–1902) – polski pisarz, satyryk i publicysta
 Włodzimierz Zagórski (1939–2015) – polski biochemik i biolog molekularny